Richards Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien
 Richards Island (Western Australia) 

in den Vereinigten Staaten:
 Richards Island (Florida)
 Richards Island (Idaho)
 Richards Island (Maine)

in Kanada:
 Richards Island (Nordwest-Territorien), Teil des Mündungsdeltas des Mackenzie River